GD poate fi:

 Gadoliniu, element chimic cu simbolul Gd
 Grenada, codul ISO al acestei țări
 .gd, domeniu de internet de nivel superior, pentru Grenada
 Limba scoțiană, codul ISO 639-1
 GD (librărie grafică), folosită de multe programe grafice pentru calculator
 General Dynamics, companie americană producătoare de echipamente militare
 Green Day, formație de muzică rock americană
 Grupo Desportivo, denumire în limba portugheză pentru „Grup Sportiv”, prescurtat GD, care precede numele unor echipe de fotbal din Portugalia (ex: G.D. Estoril-Praia)
 G-Dragon(GD) , rapper coreean

Legături externe 
  „GD” la acronymfinder.com